Kompaktheitssatz steht für:
 Kompaktheitssatz (Logik), Endlichkeitssatz der Aussagen- und Prädikatenlogik
 Kompaktheitssatz von Riesz, Funktionalanalysis
 Kompaktheitssatz von Cheeger und Gromov, Riemannsche Geometrie
 Kompaktheitssatz von Gromov, pseudoholomorphe Kurven